Osoby:
 Marek Świerczek – polski historyk, publicysta i pisarz

Miejsca:

 Świerczek – góra w Beskidzie Wyspowym
 Świerczek – szczyt w Górach Izerskich
 Świerczek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Szydłowiec 
 Świerczek – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Skarżysko Kościelne

Inne:
 Świerczek – herb szlachecki